Der Begriff Dead Zone bezeichnet:
 Dead Zone – Das Attentat, Roman von Stephen King (1979)
 Dead Zone (Film), US-amerikanischer Spielfilm von David Cronenberg, Verfilmung des Romans (1983)
 Dead Zone (Fernsehserie), US-amerikanisch-kanadische Fernsehserie, Verfilmung des Romans (2002–2007)
 ein Gewässerphänomen, siehe Hypoxie (Ökologie)
 den Bereich oberhalb von 7.000 Metern Höhe, in dem kein dauerhafter Aufenthalt möglich ist, siehe Höhenbergsteigen #Todeszone